Cantonul Montbard este un canton din arondismentul Montbard, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
|Arrans||align="right"|82||align="right"|21500||align="right"|21025
|-
|Asnières-en-Montagne||align="right"|187||align="right"|21500||align="right"|21026
|-
|Athie||align="right"|92||align="right"|21500||align="right"|21029
|-
|Benoisey||align="right"|72||align="right"|21500||align="right"|21064
|-
|Buffon||align="right"|187||align="right"|21500||align="right"|21114
|-
|Champ-d'Oiseau||align="right"|86||align="right"|21500||align="right"|21137
|-
|Courcelles-lès-Montbard||align="right"|102||align="right"|21500||align="right"|21204
|-
|Crépand||align="right"|340||align="right"|21500||align="right"|21212
|-
|Éringes||align="right"|71||align="right"|21500||align="right"|21248
|-
|Fain-lès-Montbard||align="right"|299||align="right"|21500||align="right" | 21259
|-
| Fain-lès-Moutiers || align="right" | 147 || align="right" | 21500 || align="right" | 21260
|-
| Fresnes || align="right" | 180 || align="right" | 21500 || align="right" | 21287
|-
| Lucenay-le-Duc || align="right" | 206 || align="right" | 21150 || align="right" | 21358
|-
| Marmagne || align="right" | 299 || align="right" | 21500 || align="right" | 21389
|-
| Montbard || align="right" | 6 300 || align="right" | 21500 || align="right" | 21425
|-
| Montigny-Montfort || align="right" | 290 || align="right" | 21500 || align="right" | 21429
|-
| Moutiers-Saint-Jean || align="right" | 250 || align="right" | 21500 || align="right" | 21446
|-
| Nogent-lès-Montbard || align="right" | 171 || align="right" | 21500 || align="right" | 21456
|-
| Quincerot || align="right" | 53 || align="right" | 21500 || align="right" | 21516
|-
| Quincy-le-Vicomte || align="right" | 193 || align="right" | 21500 || align="right" | 21518
|-
| Rougemont || align="right" | 170 || align="right" | 21500 || align="right" | 21530
|-
| Saint-Germain-lès-Senailly || align="right" | 107 || align="right" | 21500 || align="right" | 21550
|-
| Saint-Rémy || align="right" | 814 || align="right" | 21500 || align="right" | 21568
|-
| Seigny || align="right" | 152 || align="right" | 21150 || align="right" | 21598
|-
| Senailly || align="right" | 151 || align="right" | 21500 || align="right" | 21604
|-
| Touillon || align="right" | 456 || align="right" | 21500 || align="right" | 21641
|-
| Villaines-les-Prévôtes || align="right" | 121 || align="right" | 21500 || align="right" | 21686
|-
| Viserny || align="right" | 167 || align="right" | 21500 || align="right" | 21709
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or